Micropolis est le parc des expositions et des congrès de Besançon.
 Micropolis, la cité des insectes est un espace consacré à l'entomologiste Jean-Henri Fabre.
 Micropolis, la citadelle assiégée est un film documentaire de Philippe Calderon de 2006.

Voir aussi 
 Micro
 Polis